Tapley ist der Familienname von:
 Harold Livingstone Tapley (1875–1932), neuseeländischer Politiker

Sonstiges:
 Tapley Mountains, Gebirge in der Ross Dependency, Antarktika